

Geografia 
 Contea di Baylor – contea dello Stato del Texas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Elgin Baylor – cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense 
 Hal Baylor – attore statunitense
 John Baylor – politico statunitense

Altro 
 Baylor Bears – squadre sportive della Baylor University
 Baylor Bears football – squadra di football dei Baylor Bears
 Baylor University Women's Volleyball – squadra pallavolo femminile dei Baylor Bears
 Baylor University – università privata e battista a Waco, in Texas